

Topónimos
Rio Kama — rio da Rússia
Kama (cidade) — cidade japonesa na província de Fukuoka

Hinduísmo
Kama (hinduísmo) — uma das tri-varga (kāma, artha e dharma), ou metas da vida mundana
Kamadeva (ou Kama) — deus hindu do amor

Outros usos
Kama (arma) — arma semelhante à foice, de origem japonesa
Charles Wright (lutador) — lutador conhecido por Kama
Aeroporto Internacional de Amarillo — conhecido por KAMA no código aeroportuário ICAO

Ver também 
Kama Sutra
Karma
Cama (desambiguação)

Desambiguações de topônimos